Nijinsky (bzw. Nijinska) ist der Familienname folgender Personen:

 Bronislava Nijinska (1892–1972), polnisch-russische Choreografin und Balletttänzerin, Schwester von Vaslav
 Vaslav Nijinsky (1889?–1950), polnisch-russischer Balletttänzer und Choreograf

Nijinsky steht außerdem für:
 Nijinsky (Film), US-amerikanische Filmbiografie aus dem Jahr 1980
 Nijinsky – Divine Dancer, Ballett aus dem Jahr 1990, siehe  Vaslav Nijinsky #Bühne
 Nijinsky II, ein Rennpferd

Siehe auch:
 Nijinsky-Preis
 Nijinskys Tagebuch